Безіменна — річка  в Україні, у  Гайсинському районі  Вінницької області, права притока Тростянцю  (басейн Південного  Бугу).

Опис 
Довжина річки 10 км. Площа басейну 27,7 км².

Розташування 
Бере  початок у селі Капустяни. Тече переважно на південний схід через Олександрівку і впадає у річку Тростянець, праву притоку Південного Бугу.

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 241 с. 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Тростянецького району (Вінницька область)
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви